Svetovno prvenstvo v biatlonu 2020 je šestinpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 12. in 13. februarjem 2020 v Östersundu na Švedskem, v petih disciplinah za moške in ženske ter dveh mešanih štafetah.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici in opombe

Zunanje povezave

2020
2020 v športu
Športne prireditve v Italiji
Rasun-Anterselva